Аржелес-Газост (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент кантона — Верхние Пиренеи. Входит в состав округа Аржелес-Газост.

Код INSEE кантона 6501. Всего в кантон Аржелес-Газост входят 23 коммуны, из них главной коммуной является Аржелес-Газост.

Коммуны кантона

Население 
Население кантона на 2007 год составляло 10750 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки  
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Верхние Пиренеи